Don’t Stop the Party – singiel The Black Eyed Peas
 Don’t Stop the Party – singel Pitbulla

Zobacz też